Мезоморфність — поняття, що описує проміжну форму або стан.
 Мезоморфність у фізиці — стан деяких речовин між рідким і твердим кристалічним станом.
 Мезоморфність у фізіології, антропології та фізіології — проміжна форма у пропорціях статури або темпераменту